Rogatka bezeichnet:
 Rogatka, ein Stadtteil von Kalisz in der Woiwodschaft Großpolen
 Rogatka, ein Dorf in der Gmina Dubienka in der Woiwodschaft Lublin in Polen
 Rogatka, ein Weiler in der Gmina Suchedniów in der Woiwodschaft Heiligkreuz in Polen
 Rogatka, ein Ortsteil in der Gmina Turośl in der Woiwodschaft Podlachien in Polen
 Rogatka (dt. Hornigberg), ein 490 Meter hoher Berg im Nordkamm des Bober-Katzbach-Gebirge
 Bolesław II Rogatka, der polnische Name von Boleslaw II., dem Kahlen; siehe Boleslaw II. (Schlesien)
 Rogatka, eine Siedlung in der Landgemeinde Sergijewsk in der Oblast Samara in Russland
 Rogatka (T-72BM-1), eine Version des sowjetischen Kampfpanzers T-72

Siehe auch:
 Rogatka Lubelska
 Rogatka Warszawska (Galeria Rogatka)
 Rogatka Strait